Рафаи:

 Рафаи — субпрефектура в Центральноафриканской Республике;
 Рафаи — город в ЦАР, центр одноимённой субпрефектуры;
 Рафаи — аэропорт в одноимённом городе.